Колобаев — фамилия, имеет женскую форму Колобаева. Известные носители:
 
 Колобаев, Семён Александрович (род. 1976) — российский саночник, бронзовый призёр чемпионата Европы.